Glen Dawson (1906–1968) – amerykański lekkoatleta, olimpijczyk
 Glen Dawson (1912–2016) – amerykański wspinacz, autor wielu pierwszych przejść m.in. w Sierra Nevada